Десантные катера проекта 1785 — серия советских десантных катеров,  строились для Советского ВМФ для доставки и высадки морского десанта на необорудованное побережье.

Относятся к кораблям 4-го ранга. Катера проекта также широко использовались разными министерствами и ведомствами как рейдовые самоходные сухогрузные баржи и пограничные катера обеспечения.

История строительства 
Отечественная морская пехота была воссоздана в мае 1963 года, что послужило толчком для строительства в 1965—1974 годах — нескольких сотен десантных катеров различных проектов и модификаций.
На Астраханском ССЗ «Красные баррикады» с 1965 по 1968 были построены 3 первых катера проекта.
Серийное строительство было развернуто с 1966 по 1974 год на Азовской судоверфе, Таллиннском судомеханическом заводе, Пермском СРЗ «Кама», Феодосийском ССЗ «Море», Хабаровском ССЗ.

Конструкция 
Десантные катера проекта 1785 создавались в ЦКБ-51 (сейчас ЦНИИ им.акад. А. Н. Крылова) на основе американских плашкоутов LCM (3), постройки 1940-х годов с учетом опыта постройки и эксплуатации ДКА проекта 306.
Катера имеют открытый грузовой трюм и носовую аппарель. Размеры трюма составляют 9,5 м в длину и 3,9 м в ширину, наибольшая высота борта 2,06. Запасы топлива на борту 6,5 т, масла 0,3 т, пресной воды 1,5 т. Дизель 3Д12 «Барнаултрансмаш».
Назначение судна: перевозка штучных, навалочных, насыпных и тяжеловесных грузов, различной самоходной техники. Класс Регистра: «КМ*III».
Катера проекта получили развитие в проект 1785Т. Шесть катеров проектов 1785 и 1785Т могут транспортироваться одновременно в док-камере БДК проекта 1174.

Десантные возможности 
1 средний танк или до 40 тонн груза, или 20 человек десанта.

Представители проекта 
Цвета таблицы:

 В состав Черноморского флота в 1970-е годы вступило 6 катеров данного типа. Два из них в начале 1990-х были переданы Военно-морским силам Украины.
 Из состава ТОФ передан в МУП «Горводоканал» города Хабаровска 1 ДКА (1969 года постройки), новое имя «Будур»
 ГТ-908 (Хаб ССЗ, 1969 г. бортовой А-310) из 9-го экспедиционного отряда подводно-технических работ передан в 1992 году ФГУ Подводречстрой-9, в 2000-х годах разрезано/утилизировано.

Экспорт 
На экспорт поставлено около 60 десантных катеров
 Алжир: 1 единица
 Ангола: В 1976 году поставлено 5 единиц
 Вьетнам: В 1979 году поставлено 27 единиц
 Гвинея: В июле 1974 года 30 единиц
 Гвинея-Бисау: В 1975 году 2 единицы, и в январе 1979 года 2 единицы
 Кампучия: В январе 1985 года 3 единицы (стр.№ 60, 61, 62)
 Куба: В 1967 году 5 единиц, в августе 1974 года 2 единицы («Д-577», «Д-579»).
 Северный Йемен: В 1971 году 2 единицы
 Сомали: В 1968 году 1 единица, в 1969 3 единицы постройки ССЗ «Красные баррикады»
 Эфиопия: В мае 1979 года «Д-151», в 1981 «Д-152», в декабре 1975 «Д-160», «Д-171» в 1984 № 63, № 64 (после мая 1991 года 2 единицы (№ 63, № 64) ВМФ Эритреи — сейчас LST-63, LST-64, еще два в этоже время ушли в Йемен, другие списаны)
 Южный Йемен: В ноябре 1970 года 3 единицы, в декабре 1981 года 2 единицы из состава БФ (Д-134, Д-135)

Списание 
После списания из ВМФ некоторые катера использовались в качестве гражданских судов.

В результате шторма 3 января 1993 года под Новороссийским портом в 8:15 утра из-за навала друг на друга затонули несколько десантных катеров. В том числе «Д-530» который в декабре 1992 года перевели из Потийской военно-морской базы. Позже «Д-530» был поднят и сдан на слом.

 СТ-4121 (зав.№ 39) принадлежащий ТОО «Кировец» сожжен на Сахалине
 19?? — ПСКА-??? (б/н 743), Д-537, Д-602
 1988 — 2 единицы принадлежащие Северному Йемену
 1990 — Д-136, Д-514, зав.№ 718 (сейчас «Монастырский-3»)
 1992 — Д-153, Д-534
 1993 — Д-553, Д-445, Д-596
 1994 — Д-403
 1996 — Д-319, Д-332, Д-572
 1998 — зав.№ 419, зав.№ 425
 2006 — БСС-224050

Примечания

Ссылки 
 Десантный катер проекта 1785
 Десантные катера, рейдовые самоходные сухогрузные баржи, пограничные катера обеспечения. Проект 1785. Проект 1785Т

Литература 
 Юрий Валентинович Апальков — Корабли ВМФ СССР. Справочник в четырех томах. Том IV. Десантные и минно-тральные корабли. СПб: «Галея Принт», 2007. — 188 стр. — ISBN 987-5-8172-0135-2
 Борис Шадрин — В далекой Эфиопии
 Кузык Б. Н., Никольский В. И., Новичков Н. Н. — Военные флоты мира. Справочник. Москва: Национальный центр научно-технической информации, 2005. — 1250 с. — ISBN 5-98384-005-3
 Заблоцкий В. П., КОСТРИЧЕНКО В. В. — Корабли и суда военно-морских сил Украины (краткий справочник) Донецк: Украинский культурологический центр, 1998. — 40 с. — ISBN 966-95347-2-0

1